Scott Anderson est un nom pouvant désigner :

Divertissement 
  (né en 1964), spécialiste en effets spéciaux américain
 , nouvelliste et journaliste américain
 Scott S. Anderson, scénariste et réalisateur du film 
 Scott Anderson, auteur de Triage
 Scott Anderson, réalisateur de Richard III (2007)    
 Scott Anderson, chanteur du groupe rock canadien Finger Eleven
 Scott Anderson, acteur   
 Scott Anderson (1972- ), acteur 
 Scott G. Anderson, directeur artistique    
 Scott Anderson, personnage du soap britannique Hollyoaks

Sports 
 (né en 1951), joueur américain de football américain
 (né en 1954), conducteur de régate australien
Scott Anderson (né en 1962), lanceur de baseball américain
 (né en 1968), joueur de hockey sur gazon néo-zélandais
 (né en 1974), coureur olympique américain
 (né en 1979), joueur américain de football américain
 (né en 1986), joueur de rugby australien
 (né en 1990), coureur automobile américain

Autres 
 (1904-1971), homme politique américain, maire de Richmond
 (1913-2006), physicien américain
 (né en 1963), journaliste et éditeur canadien
 (1965-1999), aviateur américain

Voir aussi